Nandi Hills puede referirse a:

 Nandi Hills (Kenia), localidad de Kenia;
 Colinas Nandi, en la India.